Берег любові може означати:
 «Берег любові» — роман Олеся Гончара
 «Берег любові» — пісня, яку виконували Іво Бобул і Лілія Сандулесу
 «Берег любові» — книга поезій Тетяни Череп, Київ, 2012